Plounévez ist Namensbestandteil folgender Gemeinden in Frankreich:

Plounévez-Lochrist im Département Finistère
Plounévez-Moëdec im Département Côtes-d'Armor
Plounévez-Quintin im Département Côtes-d'Armor

Siehe auch:
Plonévez